Příjmení Hendricks nese více osobností:

 Barbara Hendricksová (* 1952) – německá sociálnědemokratická politička
 Barbara Hendricks (pěvkyně) (* 1948) – afroamerická sopranistka
 Christina Hendricks (* 1975) – americká herečka
 Jon Hendricks (1921–2017) – americký jazzový zpěvák a textař
 Matt Hendricks (* 1981) – americký hokejový útočník
 Thomas A. Hendricks (1819–1885) – americký státník, politik a právník

Související články 
 Hendrix